Сіретоко (півострів) — японський півострів на північному сході о. Хоккайдо, в префектурі Хоккайдо;
 Національний парк Сіретоко  — національний парк в Японії. Розташований на півострові Сіретоко.